
-{CTP}- može biti:

 Citidin-trifosfat (-{CTP}-), citidin trifosfat.
 Centar za teoretsku fiziku (engl. -{CTP - Center for Theoretical Physics}-), centar za teoretsku fiziku i nuklearna istraživanja na Masačusetskom tehnološkom institutu, privatnom istraživačkom institutu u Kembridžu (Masačusets, SAD).
 Cikloheksiltioftalimid, organosumporno jedinjenje koje se koristi u proizvodnji gume 
 Katepsin, oznaka enzima